Oxenstierna steht für:
 Oxenstierna (Adelsgeschlecht), schwedisches Adelsgeschlecht aus Småland

Oxenstierna ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Oxenstierna (1583–1654), schwedischer Kanzler 
 Bengt Oxenstierna (1623–1702), schwedischer Politiker und Diplomat
 Bengt Bengtsson Oxenstierna (1591–1643), schwedischer Generalgouverneur von Ingermanland und Livland
 Bengt Jönsson Oxenstierna († 1450), schwedischer Ritter, Reichsrat und Reichsverweser
 Erik Axelsson Oxenstierna (1624–1656), schwedischer Staatsmann und Reichskanzler
 Erik Gabrielsson Oxenstierna (1546–1594), schwedischer Staatsmann, 1590 Gouverneur in Estland

 Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (1551–1597) (1551–1597), schwedischer Staatsmann, 1585 Gouverneur in Estland
 Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (1613–1648), schwedischer Staatsmann

 Jöns Bengtsson Oxenstierna (1417–1467), schwedischer Erzbischof und Politiker
 Nils Jönsson Oxenstierna (zwischen 1390 und 1394–1450 oder 1451), Reichsverweser